Linsley kan som auktorsförkortning betyda:

 Earle Gorton Linsley
 Robert Martin Linsley

Robotskapade auktorsförkortningar